Le  peut se référer :
 à l'album d'Uriah Heep sorti en 1988 : 
 à l'album de Stone Sour sorti en 2007 :